Booth-Clibborn ist der Nachname folgender Personen:
 Catherine Booth-Clibborn
 Stanley Booth-Clibborn